Forskningsparken (Oslo), onderzoekscentrum van de universiteit in Oslo.
Forskningsparken (metrostation), een station van de metro van Oslo.